Luci Castrini Pet (en llatí Lucius Castrinius Paetus) va ser un magistrat local romà.

Era un dels dirigents de la ciutat de Lucca. Se'l menciona almenys una vegada en una carta dirigida per Marc Celi Ruf a Ciceró l'any 51 aC. Ciceró el va recomanar a Brut en una carta que està datada l'any 46 aC.

Referències 

Etruscs
Magistrats romans